Misik oder Mišík ist der Familienname folgender Personen: 
 Adam Mišík (* 1997), tschechischer Schauspieler und Sänger
 Robert Misik (* 1966), österreichischer Journalist